Port Elgin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Port Elgin (ort i Kanada, New Brunswick), 
 Port Elgin (ort i Kanada, Ontario), 

Robotskapade Kanadaförgreningar